

Cinéma 
 La Traque, film français de Serge Leroy, sorti en 1975
 La Traque, film polonais de Jerzy Hoffman, sorti en 1984
 La Traque, film français d'Antoine Blossier, sorti en 2011
 La Traque, film sud-coréen d'Yoon Sung-hyun, sorti en 2020

Télévision 
 La Traque, télésuite réalisée par Philippe Lefebvre, d'après un roman de Jacques Derogy
 La Traque, téléfilm réalisé par Laurent Jaoui en 2008
 La Traque, épisode de la série La Treizième Dimension
 La Traque,  de la série Quantico
 La Traque, téléfilm réalisé par Yves Rénier, avec Philippe Torreton et François-Xavier Demaison, diffusé en 2021

Bande dessinée 
 La Traque, bande dessinée,  de la série Les Tuniques bleues